1-й выпуск Классики Колорадо — шоссейной многодневной велогонки по дорогам американского штата Колорадо. Гонка состояла из 4 этапов и проводилась с 10 по 13 августа 2017 года в рамках UCI America Tour 2017 (категория 2.HC). 

Победителем гонки стал итальянский велогонщик Мануэль Сенни из команды «».

Участники 
Приглашение на гонку от организаторов приняли 4 команды мирового тура. Также были приглашены 5 проконтинентальных команд, 6 континентальных и сборная Руанды. Каждая команда могла состоять не более чем из 6 велогонщиков. На старт соревнования вышли 95 спортсменов.

Маршрут

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Классика Колорадо 2017  на FirstCycling
 

2017 год в велоспорте
Спорт в США в 2017 году
Август 2017 года